A 2004. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női 100 méteres gátfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 22. és 24. között rendezték a Szpirídon Lúisz Olimpiai Stadionban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női 100 méteres gátfutásban:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Minden futam első két helyezettje automatikusan az elődöntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 6 futó került tovább.

Elődöntő 
A futamok első 4 helyezettje jutott a döntőbe.

Döntő 
A döntőt augusztus 24-én rendezték.

Források 

Atlétika a 2004. évi nyári olimpiai játékokon